Júlio Cézar Rebollal Rodriguez Lópes (ur. 6 czerwca 1967 w Rio de Janeiro) – dawny brazylijski pływak specjalizujący się głównie w stylu wolnym i zmiennym.

Życiorys 
Júlio Lópes urodził się 6 czerwca 1967 roku w Rio de Janeiro w Brazylii. Swoją karierę jako pływak rozpoczął w wieku 19 lat w 1986 roku podczas 5. Mistrzostw Świata w pływaniu w Madrycie w Hiszpanii, gdzie zajął dwudzieste trzecie miejsce w dyscyplinie na 400 metrów oraz dwudzieste ósme na 200 metrów stylem zmiennym.

W sierpniu 1987 roku Lópes pojawił się na 10. Igrzyskach Panamerykańskich w Indianapolis w Stanach Zjednoczonych, zdobywając brązowy medal w sztafecie na 4x100 metrów oraz 4x200 metrów stylem wolnym. Został także sklasyfikowany na czwartym miejscu w dyscyplinach na 200 metrów stylem wolnym oraz na ósmym na 200 metrów stylem zmiennym.

Rok później w 1988 roku Lópes wystąpił na 24. Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w Korei Południowej, zajmując dziesiąte miejsce w sztafecie na 4x200 metrów, dwunaste na 4x100 stylem wolnym, dwudzieste szóste na 200 metrów stylem zmiennym oraz trzydzieste na 200 metrów stylem wolnym.

Trzy lata później Lópes pojawił się na 11. Igrzyskach Panamerykańskich w Hawanie na Kubie, zdobywając złoty medal w sztafecie na 4x100 metrów stylem wolnym.

Przypisy 

Brazylijscy pływacy
Urodzeni w 1967
Ludzie urodzeni w Rio de Janeiro